Rudolf Clemens ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Clemens (Fußballspieler) (1920–2004), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Clemens (Politiker) (1922–2000), deutscher Politiker (SPD)